Кристиан Окоро Чукву (; ) — нигерийский футболист и футбольный тренер.

Карьера

Футболиста 

Выступал на позиции защитника за клуб "Энугу Рейнджерс". Он был его капитаном. Несколько лет Чукву вызывался в расположение сборной Нигерии, в составе которой он в 1980 году становился победителем домашнего Кубка африканских наций

Тренера 
После завершения карьеры работал в Ливане. В 1998 году Чукву возглавлял сборную Кении. В 2002 году специалист был назначен на пост главного тренера нигерийцев. Под его руководством "суперорлы" в 2004 году стали третьими Кубке африканских наций в Тунисе, однако затем неудачно выступили в отборочном этапе к Чемпионату мира 2006 года, после чего Чукву покинул свою должность. Позднее работал с местными командами. В 2017 году стал президентом "Энугу Рейнджерс".

Прочее 

С апреля 2019 года Кристиан Чукву борется с серьезной болезнью. Футбольная федерация Нигерии помогала тренеру оплатить лечение в США. Финансовую поддержку на борьбу с недугом ему также оказывает местный миллиардер Феми Отедола.

Достижения

Футболиста 
  Победитель Кубка африканских наций (1): 1980.
  Бронзовый призер Кубка африканских наций (1): 1978.
  Победитель Кубка обладателей кубков КАФ (1): 1977.
  Финалист Кубка чемпионов КАФ (1): 1975.
  Чемпион Нигерии (4): 1974, 1975, 1977, 1981.
  Обладатель Кубка Нигерии (4): 1974, 1975, 1976, 1981.
  Финалист Кубка Нигерии (1): 1971.

Тренера 
  Бронзовый призер Кубка африканских наций (1): 2004.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Нигерии
Игроки ФК «Энугу Рейнджерс»
Футбольные тренеры Нигерии
Тренеры сборной Кении по футболу
Тренеры сборной Нигерии по футболу
Тренеры ФК «Энугу Рейнджерс»
Тренеры ФК «Хартленд»